Paternoster betekent "Onze Vader" en komt voor in verschillende betekenissen:

Een gebed, zie onzevader
Een andere naam voor de rozenkrans
Paternosterlift, een liftsysteem
Paternosterkast, een opbergsysteem
Een paternosterpomp is een andere naam voor een touwpomp
Paternoster (Zuid-Afrika) is een dorp in Zuid-Afrika
Paternoster (bier), Belgisch biermerk
Paternoster (visgerei), visgerei
Een familienaam, van onder anderen:
Désiré Paternoster
Fernando Paternoster
Gustave Paternoster
Henri Paternoster
Jan Paternoster
Léon Paternoster
Letizia Paternoster
Roger Paternoster
Savin Paternoster